Hüttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinke Hüttmann, deutsche Schauspielerin
 Heinrich Hüttmann (1868–1928), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Jens Hüttmann (1975–2020), deutscher Politikwissenschaftler
 Martin Große Hüttmann (* 1966), deutscher Politologe
 Matthias Hüttmann, deutscher Journalist und Übersetzer
 Susanne Hüttmann-Stoll (* 1959), deutsche Richterin am Bundessozialgericht

Siehe auch:
 Huttmann
 Hüttemann